Amerikai Egyesült Államok
 Johnsonville (Alabama)
 Johnsonville (Kalifornia)
 Johnsonville (Illinois)
 Johnsonville (Indiana)
 Johnsonville (New York)
 Johnsonville (Wisconsin)
 Johnsonville Township (Minnesota)
 Johnsonville Village (Connecticut)